Muhich ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa Muhich, US-amerikanische Mountainbike-Sportlerin, Downhill-Weltmeisterin 1990
 Peter Michael Muhich (* 1961), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof in Rapid City